UJS est un sigle pouvant désigner :
 , une pratique de programmation informatique ;
 Union des jeunes sportifs toulousains, en France ;
 Union des jeunes pour le socialisme, en Argentine.